Jean Humbert peut désigner :
 Jean Joseph Amable Humbert (1767-1823), général de division français ;
 Jean Humbert (1901-1980), helléniste français ;
 Jean Humbert (1792-1851), auteur d'une Mythologie grecque et romaine (Hachette 1847), et d'un Nouveau Glossaire Genevois (Jullien 1852) ;
 Jean Humbert (1933-2016), poète français.